Tuvan kan syfta på:

Finland 

 Tuvan, Nykarleby, Österbotten,

Sverige 

 Tuvan, Skellefteå, Västerbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar